A Eredivisie de 1963–64 foi a 8ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1963-64 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1963–64
1963 no futebol
1964 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1963
Desporto nos Países Baixos em 1964